Frederik Kaiser, Nederlands astronoom
Friedrich Kaiser (schrijver), Oostenrijks auteur